Islam Slimani – calciatore algerino
 Kacem Slimani – calciatore marocchino
 Leïla Slimani – scrittrice e giornalista francese
 Rabah Slimani – rugbista a 15 francese
 Smaïn Slimani – ex calciatore algerino